27-й Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 10 по 18 сентября 2011 года в двух городах Австрии (Вене и Инсбруке) и двух городах Чехии (Праге и Карловых Варах) с участием 16 национальных сборных команд.

Команды-участницы 
 Австрия, Чехия — страны-организаторы;
 Польша, Франция, Болгария, Россия, Сербия — по итогам предыдущего чемпионата Европы;
 Словения, Финляндия, Словакия, Германия, Италия, Португалия, Бельгия, Эстония, Турция — по итогам квалификации.

Квалификация 

В квалификации (отборочном турнире) приняли участие 29 сборных команд, которые разыграли 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе разбиты на 4 группы, в которых команды играют в один круг. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 — 0. По три лучшие команды из групп выходят в плей-офф, на первой стадии которого будут образованы четыре пары, состоящие из команд, занявших в группах 2-е—3-и места. Победители этих матчей в четвертьфинале сыграют против команд, занявших в группах первые места. В дальнейшем по системе с выбыванием будут определены призёры первенства.

Жеребьёвка финального турнира прошла в Праге 21 октября 2010 года. По её результатам команды распределены на 4 группы первого этапа.

Города и игровые арены 
Соревнования пройдут в игровых залах четырёх городов Австрии и Чехии.

 Вена.
 Во Дворце спорта Wiener Stadthalle пройдут соревнования группового этапа и матчи плей-офф первенства. Дворец был построен в 1958 году. Вместимость — 16 тысяч зрителей.
 Инсбрук.
 Во Дворце спорта OlympiaWorld пройдут матчи группового раунда первенства. Дворец построен в 1963 году. Вместимость — 10 тысяч зрителей.

 Прага.
 Во Дворце спорта «О2 Арена» (O2 Arena) состоятся матчи группового этапа чемпионата. Арена открыта в 2004 году. Вместимость — 17 тысяч зрителей.
 Карловы Вары.
 Во Дворце спорта «Карловы Вары Арена» (KV Arena) пройдут матчи группового раунда и плей-офф первенства. Арена открыта в 2009 году. Вместимость — 6 тысяч зрителей.

Предварительный этап 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A 
Вена 

 10 сентября: Словения — Австрия 3:0 (25:20, 25:21, 25:20); Сербия — Турция 3:0 (25:16, 25:18, 25:20).
 11 сентября: Сербия — Словения 3:1 (25:9, 25:23, 23:25, 25:23); Турция — Австрия 3:0 (25:21, 25:22, 25:20).
 12 сентября: Словения — Турция 3:2 (25:18, 25:23, 16:25, 19:25, 15:12); Сербия — Австрия 3:0 (25:16, 25:19, 25:16).

Группа В 
Карловы Вары 

 10 сентября: Россия — Эстония 3:0 (25:17, 25:19, 25:17); Чехия — Португалия 3:2 (25:20, 20:25, 21:25, 25:16, 15:13).
 11 сентября: Россия — Португалия 3:1 (25:15, 23:25, 25:22, 25:13); Чехия — Эстония 3:0 (25:20, 25:14, 25:20).
 12 сентября: Эстония — Португалия 3:0 (25:23, 25:17, 25:22); Россия — Чехия 3:0 (25:19, 25:14, 25:18).

Группа С 
Инсбрук 

 10 сентября: Франция — Финляндия 3:1 (25:14, 17:25, 31:29, 28:26); Италия — Бельгия 3:1 (22:25, 25:18, 29:27, 25:15).
 11 сентября: Бельгия — Франция 3:1 (31:29, 34:36, 25:20, 26:24); Италия — Финляндия 3:0 (25:23, 27:25, 25:21).
 12 сентября: Финляндия — Бельгия 3:0 (25:21, 25:22, 25:22); Франция — Италия 3:2 (26:28, 22:25, 25:17, 25:21, 15:11).

Группа D 
Прага 

 10 сентября: Словакия — Болгария 3:2 (26:24, 27:25, 24:26, 19:25, 17:15); Польша — Германия 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:22).
 11 сентября: Словакия — Германия 3:1 (25:23, 24:26, 26:24, 27:25); Болгария — Польша 3:1 (19:25, 25:22, 25:22, 25:23).
 12 сентября: Болгария — Германия 3:1 (25:16, 25:27, 26:24, 25:23); Словакия — Польша 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:23).

Плей-офф

Первый раунд 
14 сентября. Вена/Карловы Вары

Четвертьфинал 
15 сентября. Вена/Карловы Вары

Полуфинал 

17 сентября. Вена

Матч за 3-е место 
18 сентября. Вена

Финал 
18 сентября. Вена

Итоги

Положение команд

Призёры 

 Сербия: Драган Станкович, Милан Рашич, Марко Подрашчанин, Владо Петкович, Михайло Митич, Александар Анатасьевич, Иван Милькович, Саша Старович, Никола Ковачевич, Урош Ковачевич, Милош Терзич, Милош Никич, Никола Росич, Филип Вуич. Главный тренер — Игор Колакович.

 Италия: Луиджи Мастранджело, Рокко Бароне, Симоне Бути, Эмануэле Бирарелли, Данте Бонинфанте, Драган Травица, Михал Ласко, Джулио Сабби, Симоне Пароди, Габриэле Маруотти, Иван Зайцев, Кристиан Савани, Андреа Бари, Андреа Джови. Главный тренер — Мауро Берруто.

 Польша: Петр Новаковский, Петр Грушка, Гжегож Косок, Бартош Курек, Якуб Ярош, Збигнев Бартман, Павел Войцкий, Михал Кубяк, Михал Руцяк, Лукаш Жигадло, Кшиштоф Игначак, Михал Бонкевич, Марцин Можджонек, Кароль Клос. Главный тренер — Андреа Анастази..

Индивидуальные призы 
 MVP: Иван Милькович
 Лучший нападающий: Максим Михайлов
 Лучший блокирующий:  Марко Подрашчанин
 Лучший на подаче:  Бартош Курек
 Лучший связующий:  Драган Травица
 Лучший на приёме:  Никола Ковачевич
 Лучший либеро:  Андреа Бари
 Самый результативный: Максим Михайлов

Ссылки 
 Сайт чемпионата Европы-2011
 Результаты чемпионата Европы-2011
 Архив волейбольных результатов
 Итоги выступления сборной России на сайте «Спорт-Экспресс»

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2011 год в волейболе
Сентябрь 2011 года
Спорт в Австрии в 2011 году
Спорт в Чехии в 2011 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты Европы в 2011 году
Международные соревнования по волейболу в Чехии
Соревнования по волейболу в Австрии
Чемпионаты Европы в Чехии